Bret Wolfe (21 de maio de 1975, Los Angeles, Califórnia)  é um ator estadunidense de filmes pornográficos gays.

Ele ganhou ganhou dez prêmios da indústria de filmes adultos,  incluindo o "People's Choice" para Rookie of the Year no Gay Entertainment Awards de 2002, o GayVN de 2003 e o  Grabby de  "Newcomer of the Year" .

Wolfe foi integrante do elenco da soap opera Wet Palms. e atuou no filme independente Long Term Relationship, que foi lançado no final de 2006. Seu segundo filme independente Back Soon foi lançado no verão de 2007, sendo premiado no Outfest, o festival em Los Angeles de Gays e Lesbicas.

Videografia selecionada

 
Matthew Rush

Referências

Atores pornográficos dos Estados Unidos
Pessoas LGBT dos Estados Unidos